Möbes ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Möbes (* 1968), Schweizer Triathletin
 Otto Möbes (1879–1963), österreichischer Gewerkschafter und Politiker (SPÖ)